Jan van Schaffelaar, een historisch figuur tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten
Landgoed Schaffelaar, een naar Jan van Schaffelaar genoemd landgoed in Barneveld